Коппо:

 Коппо, Пьетро — итальянский географ и картограф.
 Коппо ди Марковальдо — итальянский художник.